L'Aventurier désigne :

Littérature 
 L'Aventurier, roman de Tobias Smollett

Cinéma 
 L'Aventurier, film de Gérard Bourgeois sorti en 1915
 L'Aventurier, film de Maurice Mariaud et Louis Osmont sorti en 1924
 L'Aventurier, film de Marcel L'Herbier sorti en 1934
 L'Aventurier (Lettera napoletana), film italien de Giorgio Pàstina sorti en 1954

Télévision 
 L'Aventurier (The Adventurer), série télévisée britannique créée par Monty Berman et Dennis Spooner diffusée en 1973

Presse 
 L'Aventurier, revue du Cercle des Amis d'Henri Vernes (CAHV).

Musique 
 L'Aventurier, album de Jacques Dutronc sorti en 1970
 L'Aventurier, premier album du groupe de rock français Indochine, sorti en 1982. Il contient le premier tube éponyme du groupe : L'Aventurier